E59 oder E 59 steht für:
 Europastraße 59, eine Fernstraße von Jihlava in Tschechien nach Zagreb in Kroatien
 Keshan-Krankheit, eine Erkrankung des Herzmuskels nach dem ICD-10-Code

E59